De Muratti Vase is een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi tussen de Kanaaleilanden Alderney, Guernsey en Jersey.

Geschiedenis 
De Muratti Vase werd in 1905 voor het eerst georganiseerd. Sindsdien wordt het toernooi jaarlijks georganiseerd, enkel onderbroken door de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de COVID-19-pandemie. Het toernooi gaat over een halve finale en een finale. Tot de Tweede Wereldoorlog werd er telkens geroteerd onder de drie eilanden, sinds 1947 roteren Guernsey en Jersey jaarlijks om wie het tegen Alderney moet opnemen in de halve finale. De finale wordt jaarlijks ofwel op Guernsey, ofwel op Jersey gespeeld. Alderney was nog nooit locatie van de eindstrijd.

Tot op heden heeft Jersey de Muratti Vase 57 keer gewonnen. Guernsey was 47 keer de primus, Alderney amper één keer. De finale die Alderney in 1920 won van Guernsey is overigens de enige wedstrijd die het kleinste van de drie eilanden ooit kon winnen in de Muratti Vase. In 1937 werd de titel gedeeld door Guernsey en Jersey, en in 1947 gaf Alderney forfait, waardoor er geen bronzen medaille werd uitgereikt.

Erelijst

Medaillespiegel 

Sport in Guernsey
Sport in Jersey
Voetbal